Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres K et P.

Codes 
 KP, Corée du Nord (norme ISO 3166-1 alpha-2)
 .kp, Corée du Nord (domaines de premier niveau)

Autres 
 Kp, digramme de l'alphabet latin
 kp est la manière anglo-saxonne de représenter l'unité du kilogramme-force, ou kilogramme-poids.
 Kp comme Panzer-Kp, c'est-à-dire Panzer-Kompanie, une compagnie de chars en allemand.
 KP en Ukraine, journal ukrainien.
 KP, groupe belge des années 1970.
 KP est le code qui désigne le nome de Corinthe (Corinthie) en tête des immatriculations grecques.
 KP est le surnom de Kevin Pietersen, joueur de cricket anglais.
 L'indice Kp () est une moyenne planétaire d'indices K de perturbations du champ magnétique terrestre.
Kommunistische Partij, parti communiste flamand.
Code
 KP est l’abréviation de la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa.
 KP est l'abréviation de la Théorie des ensembles de Kripke-Platek.
 Théorie k·p
 KP est l'abréviation du gain proportionnel en commande.